Zuidergracht (Delft), een gracht in het centrum van Delft
 Zuidergracht (Dokkum), een gracht in Dokkum
 Zuidergracht (Overijssel), een gracht in Overijssel